Muckenthal ist der Ortsname von

 Muckenthal (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Muckenthal (Wiesau), Ortsteil der Gemeinde Wiesau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Muckental
 Muggenthal